Bíborka keresztnév
 bíborka (Gomphrena globosa) növényfaj, a disznóparéjfélék (Amaranthaceae) családjába tartozó egynyári növény; kerti bíborka, golyófüzény